Индекс глобалног мира (), скраћено GPI, покушај је да се измери релативна мирноћа појединих нација и региона.

GPI одређује Институт за економију и мир (IEP), по консултацији са међународним панелом стручњака са института за мир и аналитичких центара који дају податке које прикупља Economist Intelligence Unit. Списак је први пут објављен маја 2007. и од тада се ажурира се на годишњој бази. Тврди се да је прва студија која рангира земље широм света према мирноћи на њиховој територији. Године 2014. рангиране су 162 земље, а 2007. била је 121. Студију је покренуо аустралијски предузетник Стив Килелија, оснивач Интегрејтед рисерча; подржавају је утицајни појединци попут Кофија Анана, Далај Ламе, надбискупа Дезмонда Тутуа, фински председник Саули Нинисте, нобеловац Мухамед Јунус, економиста Џефри Сакс, бивша ирска председница Мери Робинсон, бивши заменик генералног секретара УН Јан Елијасон и бивши председник САД Џими Картер.

Индекс се генерише на основу три основна параметра: нивоа сигурности и безбедности у друштву, сезању домаћег или међународног утицаја, и степену милитаризације. Фактори су и унутрашњи као што је ниво насиља и злочина у земљи, а и спољашњи као што је војна експендитура и ратови. Ријане Ајслер га је искритиковала јер не укључује индикаторе који се специфично односе на насиље над женама и децом. Ажурирани индекс се објављује сваке године на церемонији у Лондону и Вашингтону те у секретаријату УН у Њујорку.

GPI је 2016. године међу 163 државе оценио Исланд, Данску, Аустрију, Нови Зеланд и Португалију (1—5) као најмирније земље, док су Сирија, Јужни Судан, Ирак, Авганистан и Сомалија (163—159) сврстане су међу најмање мирне.

Панел експерата 
Панел стручњака за GPI 2016. чинили су:

 Проф. Кевин П. Клементс
 Др Сабина Алкајер
 Др Ијан Ентони
 Мс Изабела Арандон
 Др Мануела Меза
 Мр Ник Гроно
 Др Јекатерина Степанова

Рангирање 2008—2016. 
Нације које се сматрају више мирнима имају мање индексе. Земље са рангирањем са зеленом позадином су међу најмирнијих 20% те године; оне са црвеном позадином су међу доњих 20%. Године 2013, истраживачи на Институту за економију и мир хармонизовали су баазу података GPI тако да се осигура могућност упоређивања нових и прошлих резултата. Неколико земаља је уклоњено од 2008. јер су се компајлери сложили да GPI треба да обухвата само нације, не микро-државе. Сада обухваћене земље морају или имати више од 1 милиона становника или површину већу од 20.000 квадратних километара.

Напомена: Било је промена у методологији за податке 2013.

GPI 2014. (сви параметри) 
Следећа табела садржи све индикаторе анализиране за GPI 2014.
Напомене: Кликните на „прикажи” да бисте видели табелу. Држите курсор на поједином заглављу да бисте видели кратко објашњење кодова.

Види још 
 Индекс глобалног тероризма
 Индекс мира САД
 Индекс мира УК
 Мир у свету

Референце

Спољашње везе 

 Визија човечанства — Индекс глобалног мира
 Интерактивна мапа света са индексом глобалног мира
 Институт за економију и мир
 Најсигурније земље на свету
 Стив Килелија — оснивач технолошке компаније Интегрејтед рисерч
 Податковни програм за конфликт у Упсали, база података за организовани криминал
 GPI 2013: Комплетан списак
 Списак најсигурнијих земаља према индексу глобалног мира 

Криминалистика